Јербанисес има више значења:

 Јербанисес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Јербанисес (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику